De elementen van het periodiek systeem kunnen in een aantal perioden ingedeeld worden op basis van hun elektronenconfiguratie. Elke periode eindigt aan de rechterkant van het periodiek systeem met een edelgas waarvan de buitenste elektronenschil geheel gevuld is. Doordat de schillen niet allemaal even veel elektronen kunnen bevatten, zijn de perioden niet allemaal even lang. De periodenummers staan regelrecht in verband met het hoofdkwantumgetal n van de schil die in die periode wordt opgevuld.

In totaal komen er in het periodiek systeem zeven perioden voor, die genummerd zijn van 1 tot en met 7. Het ligt in de lijn der verwachting dat binnenkort element 119 (ununennium) gesynthetiseerd wordt, en dat zal dan het eerste element in de achtste periode zijn.

Andere groeperingen binnen het periodiek systeem zijn:
 groepen
 blokken
 reeksen

Referenties 

Periodiek systeem